

Geografia 
 Vincent (Alabama)
 Vincent (Califórnia)
 Vincent (Iowa)
 Vincent (Jura)

Outros 
 Vincent (filme)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos